skoczek – figura w szachach
 skoczek narciarski – sportowiec uprawiający dyscyplinę skoków narciarskich
 skoczek spadochronowy – spadochroniarz

 Zoologia
 skoczek (Dipus) – rodzaj gryzoni, do którego należy skoczek azjatycki (Dipus sagitta)
 skoczek egipski, skoczek pustynny (podskoczek egipski) – gatunek gryzonia
 skoczek królewski (Antilophia bokermanni) – gatunek ptaka
 skoczek mułowy (Periophthalmus barbarus) − gatunek ryby
 skoczek (Omocestus) – rodzaj prostoskrzydłych, w szczególności:
 skoczek szary
 skoczek zielony
 skoczek zmienny
 skoczek – przedstawiciel podrzędu piewików (skoczków), w szczególności pierwszy człon nazwy zwyczajowej różnych pluskwiaków z rodziny skoczkowatych (bezrąbkowatych):
 skoczek czarnoplamek (Eupteryx atropunctata)
 skoczek dębowiec (Iassus lanio)
 skoczek różany (Edwardsiana rosae)
 skoczek sadowiec (Cicadella viridis)
 skoczek sześciorek (Macrosteles leavis)
 skoczek topolowy (Rhytidodus decimusquartus)
 skoczek zbożowiak (Psammotettix alienus)

 Inne
 Skoczek – skała w miejscowości Mirów, w gminie Niegowa

 Zobacz też
 skoczkowate – rodzina ssaków z rzędu gryzoni
 skoczkowate – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków

Przypisy